Hans Adolf Krebs: (1900-1981), bioquímic, premi Nobel, descriptor del cicle de Krebs.
 Hans Krebs (general): (1898-1945), oficial militar alemany durant la Segona Guerra Mundial 
 Hans Krebs (nazi): (1888-1947), membre del partit nacionalsocialista alemany